

Каукауна — місто, штат Вісконсин
 Каукауна — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Кокона